Комиссаров, Пюехтоя — ручей в России, протекает по территории Кривопорожского сельского поселения Кемского района Республики Карелии. Длина ручья — 12 км.

Ручей берёт начало из болота, в общей сложности имеет четыре малых притока суммарной длиной 9,0 км.

Втекает левым притоком в реку Кемь.

В нижнем течении Комиссаров пересекает трассу  (« «Кола» — Калевала — Лонка»).

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001012202000004662.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Притоки Кеми (реки, впадающей в Белое море)
Реки Кемского района